Giridih (district), een district van de Indiase staat Jharkhand
 Giridih (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Giridih